Ružići je lahko:
 Ružići, Poreč (Hrvaška)
 Ružići, Sveta Nedelja (Hrvaška)
 Ružići, Grude (Bosna in Hercegovina)
 Ružići, Matulji (Hrvaška)

Glej tudi 
 Ružić